Late Night puede referirse a:

 Late night show, formato televisivo de conversación nocturna.
 Late Night, programa de NBC iniciado en 1982.
 Late Night, película estadounidense de 2019.